Горелка: 

 Горелка — устройство для поддержания процесса горения жидкого или газообразного топлива.
 Газовая горелка
 Нефтяная горелка
 Горелка Бунзена
 Горелка, горилка (, ) — водка на Украине и в Беларуси.

Топонимы 
 Горелка — село в Воронежской области России.

Реки 
 Горелка — река в Красноборском районе Архангельской области, левый приток Ёнталы.
 Горелка — река в Приморском районе Архангельской области, приток Кади.
 Горелка — река в Лухском и Юрьевецком районах Ивановской области, левый приток Талки.
 Горелка — река в Пучежском районе Ивановской области, правый приток Судницы.
 Горелка — река в Белохолуницком районе Кировской области, левый приток Черницы.
 Горелка — река в Горнозаводском районе Пермского края, правый приток Чизмы.
 Горелка — река в Гдовском районе Псковской области, левый приток Желчи.
 Горелка — река в Невьянском районе Свердловской области, правый приток Нейвы.
 Горелка — река в Угранском районе Смоленской области, левый приток Гордоты.

Примечания

См. также 
 Горелки